Амилия () женское имя и топоним:

США 
 Амилия (округ, Виргиния);
 Амилия (остров).

«Амилия» () - нидерландское судно.

См. также 
 Амелия
 Амалия
 Амели